«Mr. Natural» — дванадцятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1974 році.

Список композицій 

 «Charade» — 4:13
 «Throw a Penny» — 4:49
 «Down the Road» — 3:25
 «Voices» — 4:52 (B. Gibb, R. Gibb, Maurice Gibb)
 «Give a Hand, Take a Hand» — 4:48 (B. Gibb, M. Gibb)
 «Dogs» — 3:45
 «Mr. Natural» — 3:49
 «Lost in Your Love» — 4:38 (B. Gibb)
 «I Can't Let You Go» — 3:47 (B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb)
 «Heavy Breathing» — 3:27
 «Had a Lot of Love Last Night» — 4:07 (B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Червень 1974